Niemcy:
 Frankfurt-Zeilsheim – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Frankfurt-Zeilsheim – przystanek kolejowy we Frankfurcie nad Menem